Савелий Осипович (Иосифович) Войтинский (1857—1918) — русский математик и педагог.

Биография 
Родился в 1857 году в Динабурге в учительской семье. В конце 1870-х годов приехал в Санкт-Петербург, где поступил в Институт инженеров путей сообщения. После окончания института преподавал математику в Техническом училище при Почтово-телеграфном ведомстве, в Электротехническом института имени Александра III и в Пажеском корпусе.

В середине 1880-х годов, после женитьбы, Савелий Иосифович Войтинский построил в Териоках две большие дачи — «зимнюю» и «летнюю». С конца 1890-х годов, по состоянию здоровья — у него была диагностирована тяжёлая форма диабета — жил на даче в Терийоках постоянно и отсюда ездил на лекции в Электротехнический институт, где с 1891 по 1906 год был профессором кафедры математики. В 1901 году открыл в Терийоках курсы для подготовки абитуриентов к поступлению в высшие технические учебные заведения. По семейному преданию, на участке от «зимней» дачи до Приморского шоссе для учеников были построены небольшие дачи, где они жили на полном пансионе; здесь же размещались и учебные комнаты. В 1901 году на курсах Войтинского учился 18-летний Алексей Толстой (будущий писатель Алексей Николаевич Толстой).

В 1899 году вместе с братом жены, присяжным поверенным Яковом Лазаревичем Берманом, и присяжным поверенным Минаем Соломоновичем Залшупиным основал акционерное общество и приобрёл типографию (бывшая типография Балашева). Жил с семьёй на Фонтанке, 163.

После ухода в отставку (1906) Войтинский стал преподавать математику в Терийокском реальном училище. 

Когда в Финляндии, получившей в конце 1917 года независимость, власть перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов, Войтинского избрали казначеем Совета рабочих и солдатских депутатов в Терийоки. Но вскоре к власти в Финляндии пришло буржуазное правительство. Войтинский был арестован, жестоко избит в терийокской тюрьме, в июне отпущен и умер 18 июня 1918 года.

Семья 
Женился в 1883 году на Валентине (Вильгельмине) Лазаревне Берман (1859—1929), родившейся в Митаве в учительской семье, которая в начале 1860-х переехала в Петербург, где Валентина Лазаревна окончила Коломенскую женскую гимназию и получила звание домашней учительницы. Её отец Лазарь Яковлевич Берман (1830—1893) был основателем еврейских училищ в Митаве и Санкт-Петербурге, издатель и редактор еженедельника «Русский еврей», брат — Василий Лазаревич Берман — присяжный поверенный и палестинофил.

У Войтинских было четверо детей:
 Иосиф (1884—1943)
 Владимир (1885—1960)
 Надежда (1886—1965)
 Николай (1888—1954)

Внук — писатель Владимир Осипович Богомолов. Племянники — поэт Лазарь Берман, художники Евгений Берман и Леонид Берман.

Публикации 
 Сборник упражнений и задач по дифференциальному исчислению. — СПб.: типо-лит. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1885. — VIII, 240 с., 1 л. черт.
 О механическом эквиваленте теплоты. — СПб.: типо-лит. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1889. — 10 с.
 Курс математики: Читался в 1891/92 учебном году. С приложением примеров и задач для упражнения. Ч. 1-2. Электротехнический институт.
 Т. 1: Аналитическая геометрия на плоскости. — СПб.: Знаменская типо-лит. С. Ф. Яздовского и К°, 1891. — 415 с.;
 Т. 2: Аналитическая геометрия в пространстве. — СПб.: Знаменская типо-лит. С. Ф. Яздовского и К°, 1892. — [2], 368 с.;
 Приложения: Начертательная геометрия. Вып. 1. Теория теней. — СПб.: Знаменская типо-лит. С. Ф. Яздовского и К°, 1892. — [2], 79 с.
 Перспектива: Лекции, читанные С. О. Войтинским / Электротехн. ин-т имп. Александра III. — СПб.: типо-лит. И. Трофимова, 1903—1904. — 252 с.: черт.
 Теплота. — СПб., 1904.
 Собрание вопросов и задач прямолинейной тригонометрии для средних учебных заведений и для лиц, готовящихся к поступлению в высшие технические учебные заведения. Вып. 1—3. Электротехнический институт императора Александра III. — СПб.: тип. 1 Спб. трудовой артели, 1909—1911. В 3-х томах: Тригонометрические величины угла. Тригонометрические величины суммы и разности углов, кратных углов и половинного угла. Преобразование формул. — 128 с.; Логарифмы и численные величины тригонометрических линий. Обратно-тригонометрические функции. Предельные значения функций. Суммирование конечных рядов. Тригонометрические уравнения. — 191 с.; Соотношения между элементами треугольника. Вычисление элементов плоских фигур. — 1911. — 168 с.

Примечания

Источник 
 С. О. Войтинский в Терийоках

Выпускники института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели Пажеского корпуса
Математики Российской империи